William Nelson (ur. 1984) – lekkoatleta amerykański, długodystansowiec
 William Nelson (1784–1869) – amerykański kongresmen reprezentujący stan Nowy Jork w Izbie Reprezentantów
 William Nelson (1875–1946) – amerykański kongresmen reprezentujący stan Missouri w Izbie Reprezentantów
 William Nelson – amerykański zapaśnik
 Willie Nelson (ur. 1933) – amerykański piosenkarz